tonisch besitzt folgende Bedeutungen:

 in der Medizin bezeichnet Tonus den Spannungszustand der Muskulatur
 in der Musik „auf der Tonika aufgebaut sein“

siehe auch: Tonikum